Il doppio del torneo di tennis Cuenca Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bruno Soares e Marcio Torres che hanno battuto in finale Brian Dabul e Eric Nunez 7-66, 3-6, [11-9].

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Eric Nunez (finale)
 Diego Álvarez /  Leonardo Mayer (semifinali)

 Andre Miele /  João Souza (primo turno)
 Michael Quintero /  Carlos Salamanca (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cuenca Challenger 2007